Montoliu oder Montoliú ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel de Montoliu (1877–1961), spanischer Romanist, Katalanist, Hispanist und Übersetzer
 Roberto Martínez Montoliú (* 1973), spanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Roberto Martínez
 Tete Montoliu (1933–1997), spanischer Jazz-Pianist

Montoliu ist der okzitanische Name folgender Orte:
 Montaulieu im Département Drôme
 Montolieu im Département Aude
 Montoulieu im Département Ariège
 Montoulieu im Département Hérault
 Montoulieu-Saint-Bernard im Département Haute-Garonne (Montoliu de Sant Bernat)